Soumano est un nom propre africain pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Adja Soumano (? - ), musicienne et chanteuse malienne,
 M'Mahawa Soumano Tounkara (?- ), institutrice et femme politique guinéenne ;
 Sambou Soumano (?- ), footballeur sénégalais,
 Bakary Soumano griot malien,
  (1973- ), footballeur malien.